Раля (Ралья; ) — река в Сербии, левый приток Йезавы, протекает по территории общин Сопот, Гроцка , Младеновац и Крушевац в Белграде и Подунайском округе в центральной части страны.

Длина реки составляет 42,41 км, площадь водосборного бассейна — 310 км².

Раля начинается около западной окраины населённого пункта Парцани. Течёт по Шумадии в восточном направлении. Впадает в Йезаву вблизи населённого пункта Радинац.

Примечания

Источники 
 Mala Prosvetina Enciklopedija, 3. utg. (1985); Prosveta

Бассейн Дуная
Реки Сербии
Белград (округ)
Подунайский округ
Шумадия